Молодые Всходы — деревня в Ромодановском районе Мордовии. Входит в состав Липкинского сельского поселения.

История 
По данным «Списка населённых мест Пензенской губернии» за 1869 г., Дракино — деревня частновладельческая из 44 дворов в Саранском уезде. Постановлением ПВС РСФСР от 26.04.1940 г. деревня Дракино переименована в Молодые Всходы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ромодановского района